Linnig ist der Familienname folgender Personen:

 Egide Linnig (1821–1860), belgischer Marine- und Landschaftsmaler, Radierer
 Franz Linnig (1832–1912), deutscher Provinzialschulrat und Schulbuch-Autor
 Jozef Linnig (1815–1891), belgischer Marine- und Landschaftsmaler, Radierer
 Willem Linnig der Ältere (1819–1885), belgischer Porträt- und Genremaler, Radierer
 Willem Linnig der Jüngere (1842–1890), belgischer Historien-, Porträt- und Genremaler sowie Radierer